24 o veinticuatro pueden referirse a lo siguiente:

 El año 24 de la era cristiana.
 El número veinticuatro.
 La serie de televisión 24.
 Veinticuatro, antiguo cargo municipal de España.
 El juego de cartas 24.